Schayes ist der Familienname folgender Personen:
 Danny Schayes (* 1959), US-amerikanischer Basketballspieler
 Dolph Schayes (1928–2015), US-amerikanischer Basketballspieler